Potez IX (русск. Потез девять) — лёгкий пассажирский самолёт компании Potez.

История 
Самолёт совершил свой первый полёт в 1921 году. Всего было построено 30 таких самолётов. 29 были проданы авиакомпании Franco-Roumaine de Navigation Aerienne. Также разрабатывалась его модификация — Potez IXS с крылом большего размаха, но дальше прототипа работы не продвинулись.

Лётные данные

Потери самолётов 
За всю историю эксплуатации разбилось 3 самолёта данного типа. В катастрофах погибло 5 человек.

Примечания

Ссылки 
 http://www.airwar.ru/enc/cw1/potez9.html
 http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1921/1921%20-%200774.html

Самолёты Франции
Пассажирские самолёты
Самолёты Potez